Packsaddle Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Packsaddle Creek (Roper River), Nebenfluss des Roper River im Northern Territory
 Packsaddle Creek (Tate River), Nebenfluss des Tate River in Queensland
 Packsaddle Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory